Picking (guitare), une technique de jeu utilisée à la guitare
 Picking (logistique) ou Préparation de commandes

en apiculture, c'est l'opération qui consiste à prélever un œuf d'abeille  fraîchement pondu pour un élevage de reine